«Adriano» puede referirse a:

Antroponimia 
 
 Adriano, nombre propio masculino;

Personajes

Historia clásica 
 Publio Elio Adriano (76-138), emperador romano.
 Adriano (19??-), poeta, escribió un poema épico sobre Alejandro el Grande.
 Adriano de Tiro (c.113-193), sofista residente en Atenas.

Religión 
Santos (Adriano o Adrián)
 Adriano de Nicomedia (m. 306), santo (mártir) de la Iglesia Católica- Festividad: 8 de julio.
 Adriano de Batanea (m. 308), santo (mártir) junto con Eubulio - Festividad: 5 de marzo.
 Adrián de Canterbury (m. 710), santo, religioso y abad de la Abadía de San Agustín en Canterbury - Festividad: 9 de enero.
Papas
 Adriano I (durante 772-795)
 Adriano II (durante 867-872)
 Adriano III (durante 884-885)
 Adriano IV (durante 1154-1159)
 Adriano V (durante 1276-1276)
 Adriano VI (durante 1522-1523)

Otros 
Cantantes
 Adriano (19??-), cantante brasileño (:w:pt).
Deportistas
 Adriano Gerlin da Silva (1974-), futbolista brasileño.
 Adriano Pires de Andrade (1975-), futbolista brasileño.
 Adriano Ferreira Silvestre (1979-), futbolista brasileño.
 Adriano Ferreira Martins (1982-), futbolista brasileño.
 Adriano Leite Ribeiro (1982-), futbolista brasileño.
 Adriano Correia Claro (1984-), futbolista brasileño.
 Adriano Bispo dos Santos (1987-), futbolista brasileño.